Лос Југос има више значења:

 Лос Југос (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Југос (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Југос (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Југос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Југос (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику